Аскатлан има више значења:

 Аскатлан (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аскатлан (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику